

Acronimi
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau (Istituto di credito per la ricostruzione), gruppo bancario governativo della Germania, con sede a Francoforte, fondato dopo la seconda guerra mondiale, nel 1948, quale parte del Piano Marshall

Codici 
 kfw – codice ISO 639-3 della lingua kharam aga